Адия Хабибулловна Ситдикова  (12.12.1913—29.05.2000) — народный художник Башкирской АССР (1983), лауреат Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева (1993).

Биография 
Адия Хабибулловна Ситдикова родилась в 12.12.1913 г. в деревне Мордва, Агрызского района Татарской АССР. В семье было пятеро детей. Отец был постоянно занят крестьянским трудом, чтобы прокормить семью. Адия в 16 лет уезжает из деревни. Живёт в Средней Азии, Подмосковье.

В 1934 году попадает в Уфу. Недолгое замужество и она остаётся в городе одна с маленьким сыном на руках. В 50-х годах работала подсобной работницей при художественных мастерских. Руководитель мастерских народный художник РСФСР Рашид Мухаметбареевич Нурмухаметов приучил её заниматься живописью в мастерских и привил ей любовь к живописи.

В 1958 году впервые участвовала в республиканской художественной выставке. Через два года в Союзе художников прошла первая персональная выставка работ Адии Хабибулловны.

Ситдикову называют башкирским Сезанном. Сама она любила писать произведения на темы праздников, семейных торжеств. Таковы её полотна «Натюрморт с башкирскими полотенцами в день сабантуя» (1969), «Праздничный стол» (1974), «В доме гости» (1980). Излюбленной темой Ситдиковой является — башкирский мёд. Она находит разнообразные её решения — «Сотовый мёд»(1971), «Чак-чак. Урожайный год» (1988), «У пчеловода» (1988). Этапной в её творчестве по степени значимости содержания, живописного и композиционного мастерства стала работа «Башкирским хлеборобам» (1974). В 1960—1970-е годы много работала в технике пастели.

Жила в г. Уфе. Член Союза художников с 1964 г. Заслуженный художник Башкирской АССР (1973).

Ситдикова — народный художник Башкирской АССР (1983), лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева (1993).

Местонахождение произведений в собраниях музеев и картинных галерей: Башкирский Государственный художественный музей им. М. В. Нестерова (Уфа), Государственная Третьяковская галерея (Москва), музеи СНГ.

Выставки 
 Республиканские, Уфа, с 1959 все, кроме молодёжных. 
 Зональные выставки «Урал социалистический»: Свердловск, 1964; Пермь, 1967; Челябинск, 1969; Уфа, 1974. 
 Декадная выставка произведений художников БАССР, Москва, Ленинград, 1969. 
 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР, Москва, 1971. 
 Выставка произведений художников БАССР, посвященная 100-летию со дня рождения В. И Ленина, Ульяновск, 1970. 
 Выставка произведений художников 3-х зон, Москва, 1971. 
 Всероссийская художественная выставка «Советская Россия», Москва, 1967. 
 Всероссийская художественная выставка «Советская Россия», Москва, 1969. 
 Всероссийская художественная выставка «Советская Россия», Москва, 1972. 
 Всероссийская художественная выставка «По родной стране», Москва, 1974. 
 Всероссийская художественная выставка «Советская Россия-5», Москва, 1975. 
 Всероссийская художественная выставка, Москва, 1977. 
 Всесоюзная художественная выставка, Москва, 1972. 
 Всесоюзная художественная выставка «По Ленинскому пути», посвящённая 60-летию Великого Октября, Москва, 1977. 
 Выставка произведений художников БАССР в ГДР, г. Галле, 1975. 
 Международные выставки «Советская живопись»: ФРГ, 1972. Англия, 1973. Швеция, 1974. Япония, Токио, Саппоро, 1976. Венесуэла, 1977.

Основные работы 
 Рыбы (картон, масло) 1962
 Грибы (картон, масло) 1960
 Башкирский мед (холст, масло) 1963
 Кумыс (холст, масло) 1963
 Башкирский натюрморт (холст, масло) 1963
 Натюрморт с хлебом (холст, масло) 1963
 В башкирской избе 1963
 Хлеб геологам (холст, масло) 1964
 Башкирский мед 1964
 Обед трактористов (холст, масло) 1967
 Башкирский кумыс (холст, масло) 1967
 Накануне золотой свадьбы (холст, масло) 1969
 У бабушки (пастель) 1969
 В землянке (холст, масло) 1967
 Памяти отца (холст, масло) 1969
 Воскресный завтрак (холст, масло) 1970
 Голубые полотенца (холст, масло) 1970
 Башкирский интерьер (холст, масло) 1973
 Натюрморт с красным чайником (холст, масло) 1971
 Полдень (пастель) 1974
 Август (пастель) 1974
 Хозяйка убралась (пастель) 1974
 Белые маки (холст, масло) 1975
 День Победы (холст, масло) 1975.

Серия «В башкирской избе» (1972) 
 Чак-чак (холст, масло)
 Курай (холст, масло)
 Безмятежный сон (холст, масло)

Серия «В башкирском ауле» (1972—1974) 
 Башкирский мед, болгарские лимоны (холст, масло)
 Дары земли (холст, масло)
 Башкирским хлеборобам (холст, масло)
 К праздничному столу (холст, масло)
 К чаю (холст, масло)
 Сотовый мед (холст, масло)
 Оружие батыра (холст, масло)

Награды 
Диплом Совета Министров РСФСР за успешное участие на III Всероссийской выставке «Советская Россия», посвящённой 50-летию Великого Октября, 1967, Государственная премия Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева (1993).

Литература 
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979
 БСЭ, т. 3, раздел «Башкирская АССР». Изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1970.
 Г. С. Кушнеровская: Изобразительное искусство Башкирской АССР. Изд. «Советский художник», Москва, 1974.
 А. Алабужев: Буклет «А. Ситдикова». Башкирское книжное изд., Уфа, 1974.
 К. Максимов: Живопись и ремесло описательства. Сб. статей «Десять зональных выставок». Изд. «Художник РСФСР», Ленинград, 1967.
 Краткая художественная энциклопедия «Искусство стран и народов мира», т. 3, статья «Россия». Изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1971.
 Сборник «Искусство автономных республик Российской Федерации». Изд. «Аврора», Ленинград, 1972.
 Изобразительное искусство автономных республик РСФСР. Изд. «Художник РСФСР», Ленинград, 1973.
 Альбом «Урал социалистический», составитель И. Л. Туржанская. Изд. «Художник РСФСР», Ленинград, 1975.
 «По родной стране». Выставка произведений художников Российской Федерации. Изд. «Художник РСФСР», Ленинград, 1976.
 Журнал «Художник», 1956, № 3. К. Максимов: Урал социалистический.
 Журнал «Художник», 1969, № 4. Г. Пикунова: Песнь о Башкирии.
 Журнал «Художник», 1970, № 3. С. Капланова: Урал социалистический.
 Журнал Художник», 1971, № 10. В. Ванслов: Единое многонационалие.
 Журнал «Художник», 1975, № 3. Творческий отчет художников Урала, редакционная статья.
 Журнал «Художник», 1976, № 3. В. Ванслов: Широкий поток жизни.
 Журнал «Творчество», 1969, № 8. Ж. «Творчество», 1969, № 12. Ю. Нехорошев: Образы Башкирии.
 Журнал «Творчество», 1971, № 8. Ю. Нехорошев: 16 автономных.
 Журнал «Советская женщина», 1977, № 7. Репродукции картин, аннотация А. Жуковой.
 Журнал «Работница», 1975, № 12. О. Воронова: Душа вещей.
 Журнал «Агидель», 1975, № 11. Р. Хисматуллин: Краски родного края.
 Журнал «Башкортостан кызы», 1971, № 3. 3. Карабаева: Одолевая годы.
 Газета «Правда», 1971, от 21 мая. Л. Акимова: Краски России.
 Сафаров М. А. Теплота и спокойствие. Об Адие Ситдиковой и её полотнах // Идель. 2016. С. 68-71.

Каталоги выставок

Примечания

Ссылки 
 Ситдикова Адия Хабибулловна. РО ВТОО "Союз художников России" Республики Башкортостан
 Художник Адия Ситдикова. Очерк Н. Н. Голованова
 Выставка «Светлый мир Адии Ситдиковой» в Стерлитамакской картинной галерее

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы